Virgen del Prado puede referirse a:
Nuestra Señora del Prado, patrona de Ciudad Real; 
Nuestra Señora del Prado, patrona de Talavera de la Reina; o
Virgen del prado, cuadro de Rafael que se encuentra en el Museo de Historia del Arte de Viena.